

Personnalités 
Wardlow est un nom de famille notamment porté par :

  (1940-), historien du blues américain ;
 Michael Wardlow (1988-), catcheur américain.

Toponymie 
Wardlow est un nom de lieu notamment porté par :

 Wardlow, un hameau de l'Alberta au Canada ;
 Wardlow, une station de métro de Los Angeles aux États-Unis ;
 Wardlow, village anglais situé dans le Derbyshire au Royaume-Uni.